Anton Weidinger ist der Name folgender Personen:

* Anton Weidinger (Musiker) (1766–1852), österreichischer Trompeter
 Anton Weidinger (Politiker, 1894) (1894–1949), österreichischer Politiker (SPÖ), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Anton Weidinger (Politiker, 1907) (1907–1991), österreichischer Politiker (ÖVP), steiermärkischer Landtagsabgeordneter